Heracleum branca-ursina är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Allioni. Heracleum branca-ursina ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
branca-ursina